Grand Theft Auto 64 (també conegut com GTA 64) és un videojoc d'acció-aventura de saga Grand Theft Auto. Va ser un joc desenvolupat per la DMA Design i Rockstar Games, per després ser llançat exclusivament per a la Nintendo 64 al voltant de l'any entre 1999 i el 2000, però per raons desconegudes va ser cancel·lat i mai ha estat mostrat al públic. El joc va poder ser, segons els informes, la versió original del primer Grand Theft Auto, el Grand Theft Auto 1, però amb genials millors gràfics, noves missions i noves característiques. El gènere tot i així seria el sandbox.

Història 
una ciutat del joc.La història, val a dir que tracta, òbviament que el grup organitzava diferents crims a les 3 ciutats on es planta el mapa, tenint en pla ser els amos de les ciutats, però no ho aconsegueixen, vols saber perquè, aquí aquesta, perquè segons la meva teoria, aquest grup de lladres, és al que pertany Claude Speed, protagonista de Grand Theft Auto III.

Grafics i Sons 
Gameplay de la versió BETA que Mai va sortir A la Venda. En si, el joc es publicaria per a la Nintendo 64 (N64) el joc tindria grafics exelentes i tridimencionals No com el fiasco que en 2D que va sortir per a la Playstation, ja que a part la Nintendo 64 de la gran N era una videoconsola extremadament potent molt més potent que el Playstation de Sony però tenia Cartutxos de 64 MB i per això no tenia tantes desenvolupadores (al dia d'avui ELS CARTUTXOS PODEN SUPERAR Les 20 GB) En conclusió el Playstation només comptava amb 32 Bits de Memòria Gràfica i el N64 comptava amb 64 bits de Memòria Grafica I per això el Playstation de 32 Bits no va poder Reproduir el Videojoc En 3D A causa d'un bug fort Provocat per la Grafica que Rockstar no va poder solucionar i per això el joc es va treure en 2D El Joc podia córrer Correctament al N64 I fins i tot podia córrer en 3D No obstant això Com la majoria de les Desenvolupadores Van abandonar el N64 Rockstar ( En aquests Temps Take-Two Interactive)Va decidir fer sort al Playstation desision Que va fer que GTA No fos Tan popular al Sony Playstation 1 Després Sony Va llançar el Playstation 2 Que tenia millor Gràfica i per això GTA es va fer Popular ja que al PS1 No es Podia Córrer en 3D A causa de certs bugs deguts a la baixa Memòria Gràfica del ps1 de 32 bits Però al PS2 si es podia córrer en 3d sense bugs I gràcies a això Com el en el llançament del nou GTA es va donar a conèixer que el joc era en 3D el joc es va fer Tan Popular Com ho és Avui.

Ciutats 
Les ciutats de Grand Theft Auto 64, eren les mateixes ciutats del Grand Theft Auto 1 (Liberty City, San Andreas, Vice City) però amb més i millors gràfics i circulaven noves actualicacions.

Cancel·la ment 
Imatge De La Versió Beta. Va ser cancel·lat Com que Rockstar North va decidir Canviar-se al Playstation, Desicion Dañina ja que el PS1 No va poder Córrer el seu joc en 3D A causa de diversos Bugs que la companyia no va poder solucionar.

Videojocs d'acció
Grand Theft Auto